Gerer ist

der Familienname von
 Erich Gerer (* 1945), österreichischer Bildhauer
 Reinhard Gerer (* 1953), österreichischer Koch

der Ortsname von
 Gerer (Gars am Inn), Ortsteil des Marktes Gars am Inn, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern
 Gerer (Wittibreut), Ortsteil der Gemeinde Wittibreut, Landkreis Rottal-Inn, Bayern

die umgangssprachliche Eigenbezeichnung eines oder mehrerer Einwohner von Maria Gern (Berchtesgaden)

Siehe auch
 Gehrer
 Ger (chassidische Bewegung)